Teeri ist der Familienname folgender Personen:

 Niilo Teeri (1924–2007), finnischer Ingenieur und Erfinder
 Tuula Teeri (* 1957), finnische Molekularbiologin